Walter Rothholz ist der Name folgender Personen:

* Walter Rothholz (Jurist) (1893–1978), deutsch-norwegischer Jurist
 Walter Rothholz (Politikwissenschaftler) (* 1943), deutsch-norwegischer Politikwissenschaftler